Songo'o es el apellido de:
 Jacques Songo'o (n. 1964), futbolista camerunés retirado;
 Franck Songo'o (n. 1987), futbolista camerunés, hijo de Jacques Songo'o;
 Yann Songo'o (n. 1991), futbolista camerunés, hijo de Jacques Songo'o.